T10, T-10, T.10 ou T/10 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-10-1, mission spatiale soviétique avortée ;
 Soyouz T-10, mission spatiale soviétique.

Domaine militaire 
 Type 10, un char de combat japonais ;
 T-10, un char lourd soviétique ;

Odonymie 
 Place T/10, ancien nom de la Place Jan-Karski dans le 10e arrondissement de Paris.

Sciences 
 Anatomie
 T10, dixième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T10, dixième nerf spinal thoracique.

Médecine
 Fracture du membre supérieur, niveau non précisé, d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 T.10, la transmission de documents par télécopie sur circuits de type téléphonique loués, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications ;
 T10, une clef des PTT, passe-partout qui permettait aux facteurs d'ouvrir les portes de tous les halls d'immeubles pour accéder aux boîtes aux lettres.

Transport 
Train
 T10 ex-Prusse, une locomotive à vapeur.

Route
  Route territoriale 10, reliant Lucciana à Bonifacio en Corse.

Transport en commun
 , différentes lignes de tramway et de métro.

Voir aussi 
 TX
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres